Yukon/NWT Scotties Tournament of Hearts 2013 – turniej wyłaniający reprezentację Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich kobiet w curlingu na Scotties Tournament of Hearts 2013. Zawody rozegrano dniach 11-13 stycznia 2013 w Fort Smith, na lodowisku Fort Smith Curling Club.

Jukon zrezygnował z uczestnictwa w turnieju, w praktyce były to mistrzostwa Terytoriów Północno-Zachodnich. Tytuł mistrzowski obroniła Kerry Galusha, która w lutowych mistrzostwach kraju uplasowała się na 10. miejscu.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
11 stycznia 2013; 13:30

Sesja 2. 
11 stycznia 2013; 18:00

Sesja 3. 
12 stycznia 2013; 8:30

Sesja 4. 
12 stycznia 2013; 12:30

Sesja 5. 
12 stycznia 2013; 16:30

Sesja 6. 
12 stycznia 2013; 20:30

Tie-breaker 
13 stycznia 2013; 12:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 

2013 w curlingu
2013